Goba peut désigner :
 Goba, une ville d'Éthiopie
 Goba une woreda d'Éthiopie
 les Goba, une population de Zambie et du Zimbabwe
 John Goba, un sculpteur de Sierra Leone
 Michel Goba, un footballeur ivoirien.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme